Javier Gomez peut désigner :
 Javier Gómez (1983-), triathlète espagnol ;
 Javier Gomez , karatéka suisse ;
 Javier Gómez (1986-), gymnaste espagnol ;
 Javier Gómez (1991-), cycliste colombien ;
 Javier Gómez-Navarro (1945-), homme politique espagnol.
Javier Gómez  (1960-), acteur argentin